SMR poate fi:

 SMR Balș, companie specializată în construirea și reparația materialului rulant din România
 Serviciul Maritim Român, fostă companie de navigație de stat din România
 San Marino, codul ISO 3166-1 alpha-3 al acestei țări